Sterre der Zee - benaming voor Maria
 Sterre der Zee (Maastricht) - genadebeeld in Maastricht
 Onze-Lieve-Vrouwe Sterre der Zee (Slijkplaat) - voormalige kerk in Slijkplaat
 Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee (Volendam) - kerk in Volendam
 Our Lady Star of the Sea Church - kerk in Quilty, Ierland
 Maria Sterre der Zeekerk (Simpson Bay) - kerk in Simpson Bay, St. Maarten